2013 was het tweeëntwintigste seizoen van de Beker van Kazachstan. De 30 deelnemende ploegen streden van 10 april t/m 10 november in een knock-outsysteem. De halve finales bestonden uit een heen- en een terugwedstrijd.

Eerste ronde 
De wedstrijden werden gespeeld op 10 april 2013.

Achtste finale
De wedstrijden werden gespeeld op 1 mei 2013.

Kwartfinale
De wedstrijden werden gespeeld op 19 juni 2013.

Halve finale
De wedstrijden werden gespeeld op 25 september & 30 oktober 2013.

Finale
De wedstrijd werd gespeeld op 10 november 2013.

Schema

Externe link
 Statistieken op de site van Kazachstanskij Futbol (Russisch)

Beker van Kazachstan
Bekervoetbal 2013